Квасьневский, Александр — польский государственный и политический деятель
 Квасьневская, Веслава — польская актриса театра и кино.